Az 1917–1918-as magyar labdarúgó-bajnokság másodosztálya 15. alkalommal került kiírásra. Kétcsoportos lett a bajnokság, de még mindig csak budapesti csapatok részvételével. Az egyetlen feljutó helyért a két csoport bajnoka mérkőzött meg, és a Terézvárosi TC jutott az első osztályba.

A csoport végeredménye

B csoport végeredménye 

Megjegyzés: A győzelemért 2, a döntetlenért 1 pont járt.

Lásd még 

 1917–1918-as magyar labdarúgó-bajnokság (első osztály)

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
  A magyar labdarúgó-bajnokságok végeredményei 1910-től 1920-ig RSSSF 

Magyar másodosztályú labdarúgó-bajnokságok
Magyar 2
Magyar 2